

Geografia

Holandia 
 Jonen – dzielnica gminy Steenwijkerland

Szwajcaria 
 Jonen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten

Osoby 
 Alfons Jonen – niemiecki muzyk
 Hans Jonen – niemiecki pisarz
 Heinrich Jonen – niemiecki producent filmowy

Zobacz też 
 Johnen